Le championnat du monde de snooker 1955 a lieu à la tour de Blackpool en Angleterre.

Tableau final

Notes et références

Article connexe 
 Championnat du monde de snooker

Liens externes 

1955
Snooker
Snooker 1955
Sport à Blackpool
Snooker